Das Mixed der Wimbledon Championships 1920 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegten Gerald Patterson und Suzanne Lenglen.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 182.
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 2, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011, ISBN 978-88-6002-023-9, S. 624.

Mixed
1920